Финал Pirelli-Кубка России по футболу 2011/2012 годов состоялся в среду 9 мая 2012 года, в День Победы на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге. В нём встречались московское «Динамо» (в качестве номинального хозяина) и «Рубин». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по местному времени (15:00 по московскому времени).

Матч транслировался по телеканалу «Россия-2».

Выбор даты и места проведения 
Для финального матча рассматривались две даты: 9 и 20 мая. При этом идею проведения матча в День Победы не поддерживали правоохранительные органы, которые в это время должны обеспечивать порядок на традиционных массовых мероприятиях, а игра 20 мая лишила бы небольшого отпуска, предложенного главным тренером сборной России Диком Адвокатом, ряд её игроков, которым на следующий день предстоит прибыть на сборы команды для подготовки к Евро 2012.

21 марта руководитель департамента по информационной политике РФС Николай Комаров, заявил. что, скорее всего игра состоится 9 мая в Москве.

26 марта пресс-служба РФС официально сообщила, что финал будет проведён 9 мая в Екатеринбурге на реконструированном в 2011 году стадионе «Центральный».

Матч судил Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Ему помогали Игорь Лапидус из Элисты и Олег Поглазов из Йошкар-Олы.

Путь к финалу

Игра

Примечания 

Финалы Кубка России по футболу
Футбол в России в 2012 году
Матчи ФК «Рубин»
Матчи ФК «Динамо» Москва
Футбольные соревнования в Екатеринбурге
Май 2012 года
События 9 мая